Закладальна перемичка (англ. stowage barrier, нім. Versatzdamm m) — при підземному видобуванні корисних копалин — конструкція, що служить для огородження виробленого простору, що закладається, і відвертає потрапляння закладного матеріалу у виробки. Закладальні перемички бувають фільтрувальні (утримуючи закладний матеріал, пропускають воду) та глухі (водонепроникні). Синонім (рідко) — закладна перемичка.

Див. також 
 перемичка
 водотривка перемичка
 Вибухостійка перемичка

Література 
 

Управління станом породного масиву